Всеобщие выборы в Малави прошли 21 мая 2019 года для избрания президента, Национального собрания и местных советов.

После протеста оппозиции, заявлявшей о многочисленных нарушениях, объявление результатов выборов было приостановлено. После того, как Верховный суд 27 мая 2019 года снял запрет, Избирательная комиссия Малави объявила результаты президентских выборов. Президент Питер Мутарика набрал 38,57 % голосов и был переизбран на второй срок.

Однако, Конституционный суд 3 февраля 2020 года отменил результаты выборов.

Избирательная система 
Президент Малави избирается по системе относительного большинства. Президентом становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. 193 депутатов Национального собрания избираются по одномандатным избирательным округам также по системе относительного большинства.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Ссылки 
 
 

Малави
Выборы в Малави
2019 год в Малави
Май 2019 года